Fuoco di Sant'Antonio si dice di diverse patologie esantematiche per la guarigione dalle quali si invocava l'aiuto soprannaturale di Antonio abate:

 Fuoco di Sant'Antonio o herpes zoster – malattia a carico della cute e delle terminazioni nervose, causata dal virus della varicella
 Fuoco di Sant'Antonio o ergotismo – avvelenamento indotto da claviceps purpurea, fungo parassita delle graminacee
 Fuoco di Sant'Antonio o erisipela – infezione acuta della pelle, che coinvolge il derma profondo e in parte l'ipoderma, causata da batteri piogeni